La Volgogradskij Metallurgičeskij Kombinat "Krasnyj Oktjabr'", abbreviata in VMKKO (, ВМККО; letteralmente: Centro siderurgico di Volgograd "Ottobre Rosso"), è una società per azioni russa, sita a Volgograd, che possiede la Fabbrica "Ottobre Rosso", una delle più grandi acciaierie russe.

Storia 
La fabbrica venne fondata il 30 aprile 1897; in seguito alla presa di potere dei Bolscevichi venne rinominata fabbrica "Ottobre Rosso" (, zabod "Krasnyj Oktjabr'").

Durante la battaglia di Stalingrado l'impianto fu teatro di violentissimi combattimenti tra le forze dell'Armata Rossa e della Wehrmacht, e fu raso al suolo; al termine della seconda guerra mondiale venne subito ricostruito.

La fabbrica "Ottobre Rosso" venne insignita, dal governo sovietico, dell'Ordine di Lenin e dell'Ordine della Bandiera rossa del Lavoro.

Onorificenze

Voci correlate 
 Basketbol'nyj klub Krasnyj Oktjabr' Volgograd, la squadra di pallacanestro sponsorizzata dalla società

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Aziende russe
Architetture di Volgograd
Battaglia di Stalingrado
Aziende insignite dell'Ordine della Bandiera rossa del lavoro
Aziende insignite dell'Ordine di Lenin
Aziende insignite dell'Ordine della Guerra patriottica di I classe